Bagdad City steht für:

 Bagdad, Hauptstadt des Iraks
 Bagdad City, anderer Name von Abobo, Stadt in der Republik Côte d’Ivoire